Крістофер Кокерелл — англійський інженер, винахідник судна на повітряній подушці.
 Чарльз Роберт Кокерелл — британський архітектор та археолог класичності.